William Russell puede referirse a:

Artes 

 Bill Russell (compositor) (1905-1992), historiador de la música y compositor estadounidense.
 George William Russell (1867-1935), escritor, poeta y pintor irlandés.
 William Clark Russell (1844-1911), escritor estadounidense.
 William Hamilton Russell (1856-1907), arquitecto estadounidense.
 William Russell (actor británico) (1924-), actor británico.
 William Russell (actor estadounidense) (1884-1929), actor estadounidense de películas mudas.
 Willy Russell (1947-), cantautor y letrista británico.
 William Russell (organista) (1777-1813), compositor y organista estaodounidense.
 William Russell (pintor) (1780-1870), pintor estaodounidense.
 Bill Russell (letrista), letrista estaodounidense, autor de musicales de Broadway.
 William D. Russell (1908-1968), director estadounidense de cine y televisión.

Deporte 
 Bill Russell (1934-), baloncestista estadounidense.
 Bill Russell (baseball) (1948-), entrenador estadounidense, mánager de las Ligas Mayores de Béisbol.
 Billy Russell (1959-), futbolista estadounidense.

Política 

 Lord William Russell (1767-1840), político británico.
 William Russell, 1.º duque de Bedford (1616-1700), político y militar británico.
 William A. Russell (1831-1899), político representante de Massachusetts.
 William A. Russell (New York), político de Nueva York.
 William F. Russell (sargento de armas), sargento de armas del Congreso de Estados Unidos.
 William T. Russell (1963-), militar estadounidense, y candidato al Congreso en 2008.
 William Fiero Russell (1812-1896), congresista por Nueva York.
 William Russell, 8.º duque de Bedford (1809-1872), político británico miembro de Parlamento del Reino Unido.
 William Russell, Lord Russell (1639-1683), político británico.
 William Russell (Australia) (1842-1912), senador australiano.
 William Russell (gobernador) (1857-1896), gobernador de Massachusetts entre 1891 y 1894.
 William Russell (Kentucky) (1758-1825), soldado, político y pionero estadounidense.
 William Russell (Ohio) (1782-1845), político estadounidense, representante de Ohio.
 William Russell (Nueva Zelanda) (1838-1913), político neozelandés.
 William Russell (Carolina del Norte), político estadounidense, representante de la Asamblea General de Carolina del Norte del Siglo XVIII.
 William Russell (Virginia) (1735-1793), soldado fronterizo virginiano, legislador, padre de William Russell de Kentucky.
 William Russell, 2.º barón, político británico de Dover entre 1857 y 1859.
 William Russell,  Baronet, de Wytley (c. 1602-1669), político británico, miembro de Parlamento británico para Worcestershire.
 William Russell,  Baronet, de Chippenham (c. 1585-1654), político británico, miembro de Parlamento británico para Windsor.
 William Russell (Parlamento inglés de Bolton), político británico, miembro de Parlamento inglés Bolton, 1922-1923.
 William Russell (tesorero naval) (siglo XVII) tesorero de la Marina.
 William Hepburn Russell (político) (1857-1911), abogado, político y dueño del equipo de béisbol Boston Braves.
 William W. Russell, político estadounidense, embajador en Colombia (1904-1905) y Venezuela (1905-1908).
 William Russell (f. 1714), baronet británico (vea Baronets Russell).
 William Russell (1773-1839), baronet británico (vea Baronets Russell).
 William Russell (Lord-Mayor) (1965-), lord-mayor de Londres 2019 a 2021.

Otros 

 Charles William Russell (1812-1880), clérigo y académico católico irlandés.
 William D. Russell, historiador mormón y profesor de la Universidad Graceland.
 William Greeneberry Russell (1818-1887), minero estadounidense.
 William Hepburn Russell (1812-1872), empresario estadounidense, fundador del Pony Express.
 William Howard Russell (1821-1907), periodista irlandés, reportero del The Times en la Guerra de Crimea.
 William Huntington Russell (1809-1885), cofundador de los Skull and Bones.
 William Russell,  Baron Russell de Thornhaugh (cerca 1558-1613), comandante militar británico.
 William Russell (mercader) (1740-1818), comerciante británico.
 William Russell (obispo), obispo de Sodor y Man desde 1348 a 1374.